Die Tippeligaen 1994 war die 50. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die vierte Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 16. April 1994 und endete am 16. Oktober 1994.

Modus 
Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Nur die beiden Letztplatzierten mussten absteigen. Es gab keine Relegationsspiele, da die Liga 1995 auf 14 Vereine erweitert wurde.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Rosenborg BK gewann zum dritten Mal hintereinander die norwegische Meisterschaft. Es war auch gleichzeitig die neunte Meisterschaft für Rosenborg BK. Sie stellten damit den Rekord von Fredrikstad FK ein. Seit dem fünften Spieltag standen sie an der Spitze der Tabelle. Am drittletzten Spieltag sicherten sie sich vorzeitig die Meisterschaft. Den Pokalwettbewerb gewann die Mannschaft von Molde FK aus der 1. Divisjon. Die Aufsteiger Sogndal IL und Strømsgodset IF mussten nach nur einer Saison wieder in die 1. Divisjon absteigen. Demgegenüber konnte sich Vålerenga IF in der Tippeligaen halten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 1994
Eliteserien-Saison (Fußball)